Aquesta és una llista de les biblioteques estatals (  per a cadascun dels Länder de la República Federal d'Alemanya. Aquestes biblioteques tenen el dret al dipòsit legal de les publicacions al seu estat respectiu.

Biblioteques dels Landers Alemanys (Landesbibliothek)

Staatsbibliothek 
Les històriques biblioteques nacionals dels antics regnes, actualment estats federats alemanys (Länder), s’anomenen Staatsbibliothek (biblioteques estatals). Entre les biblioteques anomenades Staatsbibliothek hi ha: 

 Biblioteca Estatal de Baviera ( Bayerische Staatsbibliothek o BSB) de Munic, una de les biblioteques més grans del món i antiga biblioteca del Regne de Baviera
 Biblioteca Estatal de Bamberg ( Staatsbibliothek Bamberg ), una biblioteca de Bamberg, Baviera
 Biblioteca Estatal de Berlin ( Staatsbibliothek zu Berlin ), la biblioteca acadèmica més gran en llengua alemanya i antiga biblioteca del Regne de Prússia
 Biblioteca Estatal i Universitària de Göttingen ( Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen ) és, entre altres coses, la Staatsbibliothek de la Baixa Saxònia
 Biblioteca Estatal Saxònia ( Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden ) és, entre altres coses, la Staatsbibliothek de Saxònia i l'antiga Biblioteca Reial dels Ducs de Saxònia

Stadtbibliothek 
Stadtbibliothek ("Biblioteca de la ciutat") fa referència a una important biblioteca de la ciutat. Totes les ciutats importants dels països de parla alemanya en tenen i algunes també tenen requisits de dipòsit legal. Les grans Stadtbibliothek inclouen:

 Biblioteca Regional de Berlin ( Stadtbibliothek Berlin ), amb dipòsit legal per a la ciutat de Berlín.
 Biblioteca Regional de Colònia ( Stadtbibliothek Koln ), es troba entre les biblioteques públiques més grans i importants d’Alemanya.
 Biblioteca Regional de Braunscheweig (Stadtbibliothek Braunschweig), a Braunschweig
 Biblioteca Regional de Bremen (Stadtbibliothek Bremen), a Bremen
 Biblioteca Regional de Mainz (Stadtbibliothek Mainz), a Mainz
 Biblioteca Regional de Hannover (Stadtbibliothek Hannover), a Hannover
 Biblioteca Regional de Viena (Wiener Stadtbibliothek), a Viena

Referències 

Biblioteques d'Europa
Llistes d'entitats